Левенте Вайда (; ) — румынский шахматист, гроссмейстер (2001).

В составе сборной Румынии участник 6-и Олимпиад (1998, 2002, 2006—2008, 2012—2014) и 18-го командного чемпионата мира (2011).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Румынии